El término anfiteatro puede referirse a:

 Anfiteatro, un tipo de edificio propio de la Antigüedad clásica;
 Anfiteatro (aula), un tipo de aula concebido para recibir a un gran número de personas en conferencias y coloquios así como en facultades y universidades;
 Anfiteatro anatómico, un tipo de aula propio de las facultades de medicina y de los centros de estudio de las anatomías humana y comparada.